Сергій Станіславович Козловський — український військовик, старшина.

Нагороди 
 Орден «За мужність» III ступеня (4.08.2017)

Посилання 

Кавалери ордена «За мужність» III ступеня
Старшини (Україна)